Raionul Edineț